Szellő, enyhe szél
 Szellő, női keresztnév
 Szellő, község Baranya megyében